Personen
 Julien van Zeebroeck (1946), Belgisch motorcrosser
 Robert Van Zeebroeck, Belgisch olympisch schaatser
 Bruno Van Zeebroeck, Amerikaans televisiemaker
 Dimitri van Zeebroeck, Belgisch regisseur

Varia
 Kasteel van Zeebroeck, Belgisch kasteel te Nethen

 Zie ook
 Zeebroek